Wellin steht für

 eine belgische Gemeinde im Arrondissement Neufchâteau der Provinz Luxemburg, siehe Wellin
 einen Weiler nordöstlich von Herscheid im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen, Deutschland

Wellin ist der Familienname folgender Personen: 
 Arthur Wellin (* 1880), deutscher Filmregisseur

Siehe auch:
 Smarandache-Wellin-Zahl